Бакра́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бакрадзе, Акакий Викторович (1928—1999) — грузинский советский критик, искусствовед, публицист, общественный деятель.
 Бакрадзе, Александр Константинович (1925—2009) — грузинский советский архитектор.
 Бакрадзе, Валериан Минаевич (1901—1971) — советский, грузинский партийный деятель.
 Бакрадзе, Георгий Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 26 августа 1916.
 
 Бакрадзе, Дмитрий Захарович (1826—1890) — грузинский историк и археолог, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Бакрадзе, Захарий Дмитриевич (1868—1938) — Георгиевский кавалер; полковник; 24 апреля 1915.
 Бакрадзе, Иван Георгиевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 10185; 18 декабря 1859.
 Бакрадзе, Иосиф Зосимович (1850—1904) — грузинский поэт, публицист, переводчик.
 Бакрадзе, Константин Спиридонович (1898—1970) — грузинский советский философ.
 Бакрадзе, Леонид Петрович (род. 1930) — советский и грузинский кинорежиссёр.